Список кантри-альбомов № 1 в США в 2014 году (Top Country Albums 2014) — это список кантри-альбомов, которые занимали первые места в США в 2014 году по итогам еженедельных хит-парадов журнала Billboard.

История 
 Первым лидером 2014 года стал альбом — последний чарттоппер 2013 года, когда он уже был во главе списка 3 недели. Альбом Blame It All on My Roots: Five Decades of Influences (сборный бокс-сет, включающий 77 песен на 6 CD и 33 видеоклипа на 2-х DVD) американского исполнителя кантри-музыки Гарта Брукса в декабре 2013 стал его 13-м диском № 1 в кантри-чарте Top Country Albums, а в январе 2014 года продлил своё лидерство до 4 недель подряд.
 18 января альбом «Crash My Party» певца Luke Bryan вернулся на № 1 Top Country Albums спустя 9 недель отсутствия и это стала его 8-я неделя лидерства. Это стало самым долгим лидерством мужчины-исполнителя после альбома Jason Aldean’s «My Kinda Party», который пробыл 12 недель на № 1 в 2011 году.
 11 июня альбом Platinum (180 000 копий) кантри-певицы Миранда Ламберт стал 5-м подряд её диском на № 1 в катри-чарте. Ранее лидировали предыдущие её диски: «Kerosene» (начал с № 18 в 2005 году и тиража 40000 копий); «Crazy Ex-Girlfriend» (2007, № 6; 53000), «Revolution» (2009; № 8; 66000) и «Four the Record» (2011; № 3; 133000). Ламберт опередила Carrie Underwood, у которой было 4 альбома на № 1 подряд (2005) и все сразу там дебютировали. Среди других исполнителей, имевших первые свои дебютные альбомы на первом месте Top Country Albums: LeAnn Rimes, Gretchen Wilson (по 3 у каждой), Wynonna Judd, Billy Ray Cyrus, Kellie Pickler и Lady Antebellum (по 2 у каждого). Одновременно, Platinum стал первым её на вершине американского чарта Billboard 200), а она 11-й кантри-певицей, получившей № 1 за всю полувековую историю чарта (с 1956 во главе чарта Billboard 200 были более 400 исполнителей). Последний раз до Ламберт на № 1 в США среди кантри-певиц была 29 ноября 2008 года Тейлор Свифт, которая тогда лидировала с диском «Fearless».

Список

См. также 
 Список кантри-хитов № 1 2014 года (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 2014 году (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2014 году (Billboard)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Top Country Albums на сайте www.billboard.com

Чарты Billboard 2014 года
Списки кантри-альбомов Billboard
Списки альбомов № 1 2014 года
2015 год в музыке США